Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2008 - siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 6 - 8 czerwca 2008 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Uwagi 
 * Jorge Lorenzo i Esteve Rabat nie brali udziału w wyścigu z powodu kontuzji podczas sesji treningowych.
 * Russel Gomez przejazd przez boksy za kary.
 * Toni Elias został zdyskwalifikowany za ignorowanie jazdy poprzez boksy za karę, które dano mu na początku wyścigu.

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2008
2008 w Hiszpanii